George Papandreou junior (vivente)
Georgios Papandreou, politico greco (1888-1968)
Andreas Papandreou, politico greco (1919-1996)